Enrique Martínez puede referirse a:

 Enrique Martínez (1789–1870), militar argentino;
 Enrique Martínez, Vicepresidente de la Nación Argentina (durante 1928–1930);
 Enrique Martínez Cubells, (1874–1947), pintor español;
 Enrique Martínez Fariñas, (1925–1985), escritor español;
 Enrique Martínez Heredia (1953–), ciclista español;
 Enrique Martínez Muñoz (1961-), actor español;
 Enrique Martínez Paz (1882-1952), historiador, filósofo y jurista argentino;
 Enrique Martínez Paz (hijo) (1908-1991), jurista argentino y ministro (durante 1966);
 Enrique Martínez Ruiz, (1943-), historiador español;
 Enrique Martínez Sobral (1875-1950), economista y novelista guatemalteco, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
 Enrique Martínez y Martínez (1948–), político mexicano.
 Enrique Martínez y Morales (1976–), político, empresario y editorialista mexicano.
 General Enrique Martínez, localidad uruguaya del departamento de Treinta y Tres;
Enrique Martínez Robles, Secretario de Estado de Hacienda de España.